Markgraf Friedrich VI. von Baden-Durlach (* 16. November 1617 auf der Karlsburg, Durlach; † 10. Januar 1677 oder 31. Januar 1677 ebenda), regierte als Markgraf von Baden-Durlach vom Tod seines Vaters im Jahr 1659 bis an sein Lebensende. Er war der Sohn des Markgrafen Friedrich V. von Baden-Durlach und der Barbara von Württemberg.

Leben 
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 blieb nicht lange Zeit, sich vom Kriegshandwerk zu erholen. Bereits 1663 waren die Türken weit nach Ungarn vorgedrungen. Eine gemeinsame Abwehr der Türken durch Aufstellung eines Reichsheeres wurde von Kaiser Leopold I. organisiert und auch von der Markgrafschaft Baden-Durlach gefordert. Friedrich VI. nahm als Generalwachtmeister an diesem Krieg teil.

Noch vor Kriegsbeginn erhielten er und sein Vetter, der Markgraf Wilhelm I. von Baden-Baden, vom Kaiser nicht ganz uneigennützig die Auszeichnung, sich ab sofort Durchlaucht titulieren zu können. Der Titel vererbte sich bis 1803, als Markgraf Karl Friedrich in der seit 1771 wieder vereinten Markgrafschaft Baden im Rahmen von Gebietserweiterungen (→ Reichsdeputationshauptschluss) zum Kurfürsten, 1806 zum Großherzog ernannt wurde. In den Schlachten gegen die Türken machte sich vor allem der Nachbar, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, als Türkenlouis einen Namen.

Danach kämpfte Friedrich im Holländischen Krieg. Friedrich VI. belagerte 1676 die Festung Philippsburg, die die Franzosen besetzt hielten, übernahm sie am 17. September 1676 und gliederte sie damit in die Markgrafschaft Baden-Durlach ein.

Er verstarb am 10./31. Januar 1677 auf der Karlsburg in Durlach.

Ehen und Nachkommen 
Friedrich VI. heiratete am 30. November 1642 Christine Magdalene (* 15. Mai 1616; † 4. August 1662), die Tochter des Pfalzgrafen Johann Kasimir von Kleeburg. Aus dieser Ehe sind folgende Kinder hervorgegangen:
 Friedrich Kasimir (* 27. November 1643; † März 1644)
 Christine (* 22. April 1645; † 21. Dezember 1705), heiratete in erster Ehe am 27. Juli 1665 den Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Ansbach (* 18. September 1620; † 22. Oktober 1667) und in zweiter Ehe am 14. August 1681 Friedrich I. von Sachsen-Gotha (* 15. Juli 1646; † 2. August 1691)
 Eleonore Katharine (* 4. Mai 1646; † 9. Juli 1646)
 Friedrich Magnus (* 23. September 1647; † 25. Juni 1709)
 Karl Gustav (* 27. September 1648; † 24. Oktober 1703)
 Katharine Barbara (* 4. Juli 1650; † 14. Januar 1733)
 Johanna Elisabeth (* 6. November 1651; † 28. September 1680), heiratete am 26. Januar 1673 den Markgrafen Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach (* 18. Oktober 1654; † 22. März 1686)
 Friederike Eleonore (* 6. März 1658; † 13. April 1658)
Friedrich VI. hatte nach dem Tod seiner Ehefrau eine uneheliche Verbindung mit Johanna Bayer von Sendau, (1636–1699) deren Nachkommen zu Freiherren von Münzesheim ernannt wurden:
 Friedrich, († 1678); Freiherr von Münzesheim
 Johann Bernhard (* 17. Mai 1669; † 1734); Freiherr von Münzesheim
 ⚭ Magdalene Sophie von Münchingen (1676–1703)
 ⚭ 1704 Juliana Sabine von Remchingen (1681–1763)

Vorfahren

Siehe auch 
 Stammliste von Baden
 Liste der Markgrafen und Großherzöge von Baden

Literatur 
 
 
 
 Carl Mennicke: Markgraf Friedrich VI. von Baden-Durlach und Basel. In: Das Markgräflerland. Heft 1-1929/30, S. 2–8 Digitalisat der UB Freiburg

Weblinks 

 
 Stammbaum Baden

Einzelnachweise 

Markgraf (Baden-Durlach)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Reichsgeneral (Heiliges Römisches Reich)
Kaiserlicher General (HRR)
Militärperson (HRR)
Person in den Türkenkriegen
Geboren 1617
Gestorben 1677
Mann